De vliegende ton (stripalbum), een stripalbum van Jommeke.
De Vliegende Ton, een uitvinding van professor Gobelijn uit diezelfde stripreeks.
De bijnaam van het Saab 29 Tunnan-jachtvliegtuig